Toad kan syfta på:

Toad (seriefigur) – en seriefigur som debuterade i X-Men
Toad (spelfigur) – fiktiva svampfigurer som förekommer i de flesta TV-spel och tidningar i Nintendos Mario-serie

pl:Postacie ze świata Mario#Toad